Мария Илиева може да се отнася за:
 Мария Илиева (певица и продуцент)
 Мария Илиева (политик)
 Мария Илиева (художник)
 Мария Илиева (езиковед)

Пояснителни страници